Актогай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Актогай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Актогай — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Актогай — посёлок в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Актогай — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Актогай — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Актогай (бывшее Краснокутск) — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Также:
 Актогай — железнодорожная станция, расположенная в посёлке Актогай.
 Актогай — медное месторождение в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.